Oud Sint Anthonygasthuis,  Grote Kerkstraat
Nieuw Sint Anthonygasthuis, Perkswaltje